Гео́ргий Павле́нко:
 Павленко, Георгий Валентинович — советский и российский художник.
 Павленко, Георгий Евстафьевич (1898—1970) — советский учёный-гидромеханик.
 Павленко, Георгий Николаевич (1929—2005) — советский машинист вращающихся печей, Герой Социалистического Труда.